Террассон ():

 Жан Террассон (1670—1750) — французский филолог
 Джеки Террассон (род. 1966) — французский джазовый пианист